A Cercanías Bilbao a Spanyolországban található Bilbao elővárosi vasúthálózata, mely jelenleg 3 vonalból és 44 állomásból áll.  Üzemeltetője a RENFE.

Járművek
A Cercanías Bilbao a RENFE 446 sorozatot használja. Ezek 16688 mm-es nyomtávolságú háromrészes villamos motorvonatok.

Állomások

Források

További információk

Bilbao közlekedése
Cercanías